Gajevi est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
 Gajevi, un village situé dans le district de Brčko ;
 Gajevi, un village situé dans la municipalité de Gradačac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gajevi, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gajevi, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
 Gajevi, un village situé dans la municipalité de Šamac et dans la République serbe de Bosnie.